Voici la liste des lieux de culte portant le nom de Saint-Nicolas.

Allemagne 

 Église orthodoxe
 Stuttgart : Cathédrale orthodoxe russe Saint-Nicolas (église orthodoxe russe)

Autriche 

 Pèlerinage au Tyrol
 Ebbs près de Kufstein : Église Saint-Nicolas (Sankt Nikolaus)

 Autres églises catholiques
 Vienne-Stammersdorf : Église Saint-Nicolas (Sankt Nikolaus ou Nikolai-Kirche)
 Altach : Église Saint-Nicolas (Sankt Nikolaus)
 Sankt Johann : Église Saint-Nicolas (Sankt Nikolaus)

Belgique

Bosnie-Herzégovine

Croatie 
 Rijeka : église Saint-Nicolas

Danemark

Estonie 
 Église Saint-Nicolas, à Tallinn

Finlande 
 L’église Saint-Nicolas d'Imatra ;
 l’église Saint-Nicolas de Vaasa.

France

Églises catholiques

Auvergne-Rhône-Alpes

Bourgogne-Franche-Comté

Bretagne 
 Sauzon : église Saint-Nicolas

Centre-Val-de-Loire

Corse

Grand-Est

Ardennes 
 Rethel : église Saint-Nicolas

Aube

Marne

Meurthe-et-Moselle 
 Nancy : église Saint-Nicolas
 Saint-Nicolas-de-Port : basilique Saint-Nicolas

Moselle

Bas-Rhin 
 Haguenau : église Saint-Nicolas
 Strasbourg : église Saint-Nicolas

Vosges 
 Charmes : église Saint-Nicolas de Charmes
 La Croix-aux-Mines : église Saint-Nicolas
 Neufchâteau : église Saint-Nicolas

Hauts-de-France

Aisne

Nord

Oise

Pas-de-Calais

Somme

Île-de-France

Normandie

Nouvelle-Aquitaine 
 Blasimon : abbaye Saint-Nicolas et église Saint-Nicolas
 Capbreton : Église Saint-Nicolas

Occitanie 
 Surba : église Saint-Nicolas
 Toulouse : église Saint-Nicolas

Pays de la Loire

Provence-Alpes-Côte d’Azur

La Réunion 
 Champ Borne : église Saint-Nicolas

Abbayes catholiques

Églises luthériennes 
 Strasbourg : Église Saint-Nicolas

Églises orthodoxes

Grèce

Hongrie 
 Église orthodoxe
 Szeged, église de la Translation-des-Reliques-de-Saint-Nicolas

Italie 

 Pèlerinage, tombeau du saint
 Bari : Basilique Saint-Nicolas

 Autres églises catholiques

 Église orthodoxe
 Trieste : Église gréco-orthodoxe Saint-Nicolas et Sainte Trinité (San Nicola/San Nicolò) 
 Bari : Église orthodoxe russe Saint-Nicolas (San Nicola/San Nicolò)

Malte 
 Église Saint-Nicolas de Għargħur (Malte)

Monaco 
 Église Saint-Nicolas de Fontvieille

Pays-Bas 

 Amsterdam : église Saint-Nicolas.
 Nieuwveen : église Saint-Nicolas

République de Macédoine 
 Église Saint-Nicolas de Psatcha

République tchèque 

 Prague : église Saint-Nicolas de Malá Strana.

Roumanie 

 Brașov : église Saint-Nicolas
 Budești : église Saint-Nicolas

Russie

Serbie 

 Sur le territoire de la Ville de Belgrade 

 En Serbie centrale 

 Au Kosovo 

 En Voïvodine

Slovaquie 
 Église Saint-Nicolas (vieille ville de Bratislava)

Suisse

Turquie 
Église Saint-Nicolas de Myre.

Ukraine 
 Église Saint-Nicolas de Zaporijjia.
 Église Saint-Nicolas de Lviv.

Autres pays 

 Pèlerinage, premier tombeau du saint
 Turquie, Myre (Demre) : Saint-Nicolas = Aya Nikola

 Autres églises

Notes et références

Voir aussi 
 
 

Saint-Nicolas